Шамиль Махмудбеков:
 Махмудбеков, Шамиль Габиб-бек оглы (1898—1936) — советский азербайджанский партийный и государственный деятель.
 Махмудбеков, Шамиль Фарамаз оглы (1924—1997) — советский и азербайджанский кинорежиссёр.